

Carriera

Club 
L'11 gennaio 2021 si trasferisce a titolo definitivo alla squadra albanese dello .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 18 marzo 2023.

Note

Collegamenti esterni